Александр Боде:
 Боде, Александр Адольфович (Александр Генрих де Боде; 1865—1937, по другим сведениям — 1939) — учитель словесности; предполагаемый автор песни «Священная война».
 Боде, Александр Карлович (1780 — после 1857) — публицист, поэт, агроном, директор училища виноградарства и виноделия в Судаке.